Jacques Moulin peut désigner :
 Jacques Moulin (1949-), un écrivain français.
 Jacques Moulin (1954-), un architecte français.
 Jacques Moulin (1954-), pseudonyme d'Alain Guionnet, un militant négationniste français.
 Jacques Moulin, un journaliste et écrivain français.